Frediksskans kan syfta:

 Fredriksskans IP –  en fotbollsspelplan belägen i centrala Kalmar vid Kalmarsund
 Fredriksskans, Gävle – en tidigare skans utanför Gävle
 Fredriksskans – en SCB småort vid Gävle, se Norrlandet